Václav Toušek může být:

 Václav Toušek (fotograf) (* 1948) – český fotograf
 Václav Toušek (geograf) (* 1949) – český geograf